DAPG steht für:
 Deutsch-Amerikanische Petroleum Gesellschaft, deutsche Gründungsgesellschaft der Esso Deutschland GmbH
 2,4-Diacetylphloroglucinol, phytotoxisches und antimikrobielles, CHS-verwandtes Protein von Pseudomonas fluorescens

DAPG